Хи́рви () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1968) — финская художница по текстилю.
 Хирви, Юха (род. 1960) — финский стрелок.